Чемпионат России по футболу 2020/2021 годов — 29-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России. Чемпионский титул завоевал петербургский «Зенит» (третий раз подряд).

Проводится при финансовой поддержке титульного спонсора банка «Тинькофф» и носит название Тинькофф РПЛ (Тинькофф Российская премьер-лига). В сезоне внесены изменения в регламент, касающиеся лимита на легионеров и определения статуса легионеров.

Регламент

Формат 
Чемпионат России 2020/2021 будет проводиться по принципу «каждый с каждым» в два круга на своём поле и поле соперника. Команды клубов, занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице чемпионата 2020/2021, выбывают в Первенство ФНЛ после соблюдения процедуры выбывания клубов из премьер-лиги. Команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют по два переходных матча (дома и в гостях) с командами Первенства ФНЛ 2020/2021, занявшими соответственно 3-е и 4-е места (без учёта мест, занятых вторыми командами премьер-лиги). Победителем переходных матчей признаётся команда, которая забьёт большее количество голов в двух матчах, а при равенстве забитых голов — команда, забившая большее количество голов на чужом поле. В случае, если команды забьют равное количество голов на своём и чужом поле, то после второго матча назначаются два дополнительных тайма по 15 минут каждый без перерыва. Если в течение дополнительного времени обе команды забьют равное количество голов, то победителем будет команда, играющая в этом матче в гостях. Если в течение дополнительного времени голы не будут забиты, то победитель будет определён с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с правилами игры.

Команды, занявшие первое и второе места в Первенстве ФНЛ 2020/2021 получают право выступать в сезоне 2021/2022 в Чемпионате России.

При этом, клубы в установленном порядке должны подать заявку на процедуру лицензирования к участию в соревнованиях следующего сезона ещё до завершения текущего. В случае не подачи такой заявки одной из команд, занявших 13-е и 14-е места в чемпионате, такая команда теряет место в премьер-лиге, и автоматически сохраняет место в премьер-лиге другая финишировавшая по итогам чемпионата в зоне стыковых матчей команда премьер-лиги, а стыковые матчи за выход в премьер-лигу проводятся между командами, занявшими 3-е и 4-е места в Первенстве ФНЛ (без учёта мест, занятых вторыми командами премьер-лиги). В случае не подачи заявки на лицензирование одной из команд ФНЛ, получивших право на участие в стыковых матчах, команда, занявшая 13-е место в премьер-лиге, освобождается от участия в стыковых матчах и сохраняет место в премьер-лиге, стыковые матчи проводятся только между командой, занявшей 14-е место в премьер-лиге, и другой командой ФНЛ, получившей право на участие в стыковых матчах. В случае, если из четырёх участников стыковых матчей заявку на лицензирование подали только два клуба, стыковые матчи не проводятся.

Если команда снимается с чемпионата по ходу сезона, то она включается в число команд, вылетающих из премьер-лиги напрямую (при проведении командой не менее 50 % матчей на момент снятия, в оставшихся матчах ей засчитываются технические поражения, в случае проведения командой менее 50 % матчей, результаты проведённых игр аннулируются) и исключается из состава участников чемпионата и Первенства следующего сезона. В истории чемпионатов России (в Высшей лиге, Высшем дивизионе, Премьер-лиге) случаев снятия команд по ходу сезона не было.

Клубы-участники 
По состоянию на 22 июля 2020 года участие в чемпионате обеспечили себе 16 команд. Четыре клуба-участника представляют Москву, одним клубом представлены Волгоград, Грозный, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сочи, Тамбов, Тула, Уфа, Химки.

Изменение 
По итогам прошлого сезона в Футбольную национальную лигу выбыли следующие клубы:
 «Крылья Советов», занявший 15-е место. Вылетел из РПЛ 2 сезона спустя.
 «Оренбург», занявший 16-е место. Вылетел из РПЛ 2 сезона спустя.

По итогам Первенства ФНЛ 2019/20 в премьер-лигу вышли следующие клубы:
 «Ротор», занявший 1-е место. Вышел в РПЛ спустя 15 сезонов.
 «Химки», занявший 2-е место. Вышел в РПЛ спустя 9 сезонов.

Стадионы 
В данном разделе представлена информация о географии участников турнира с указанием для каждого стадиона его вместимости, изображения, места на карте России.
<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Зенит (Санкт-Петербург)
! Ротор (Волгоград)
! Сочи
! Краснодар
|-
| Газпром Арена
| Волгоград Арена
| Фишт
| Краснодар
|-
| Вместимость: 64 468
| Вместимость: 45 568
| Вместимость: 44 287
| Вместимость: 35 179
|-
| 
| 
| 
| 
|-
| colspan="2" rowspan="8" |

! Рубин (Казань)
! Ростов (Ростов-на-Дону)
|-
| Ак Барс Арена
| Ростов Арена
|-
| Вместимость: 45 379
| Вместимость: 43 472
|-
| 
| 
|-
! Урал (Екатеринбург)
! Уфа
|-
| Екатеринбург Арена
| Нефтяник
|-
| Вместимость: 35 000
| Вместимость: 15 132
|-
| 
| 
|-
! Арсенал (Тула)
! Ахмат (Грозный)
! Химки
! Тамбов
|-
| Арсенал
| Ахмат Арена
| Арена Химки
| Мордовия Арена
|-
| Вместимость: 20 074
| Вместимость: 30 597
| Вместимость: 18 636
| Вместимость: 43 958
|-
| 
| 
| 
| 
|-
| colspan="2" rowspan="8" |

! Спартак (Москва)
! ЦСКА (Москва)
|-
| Открытие Банк Арена
| ВЭБ Арена
|-
| Вместимость: 45 360
| Вместимость: 30 457
|-
| 
| 
|-
! Локомотив (Москва)
! Динамо (Москва)
|-
| РЖД Арена
| ВТБ Арена
|-
| Вместимость: 27 320
| Вместимость: 25 716
|-
| 
| 
|-
|}

Официальные представители 

Примечания

Тренерские изменения 

Примечания

Легионеры 
Начиная с сезона 2020/2021 годов вступили в действие изменения регламента чемпионата касательно лимита на легионеров:
Пункт 12.9
Для участия в Чемпионате в сезоне Клуб сможет единовременно зарегистрировать:
 — по форме № 3А не более 25 футболистов, в том числе не более 8 «легионеров», не менее 4 (четырех) доморощенных футболистов (в случае отсутствия в заявке Клуба указанного обязательного количества доморощенных футболистов, квота заявляемых по списку № 3А футболистов соответственно уменьшается до 24—21 футболиста).
 — по форме № 3В не более 30 футболистов, родившихся не ранее 01.01.1999 г.
Общее количество единовременно заявляемых по спискам № 3А и № 3В легионеров не должно превышать 8 (восьми)

Пункт 12.9.1
Легионеры, заявленные Клубом для участия в Первенстве ФНЛ, в соответствии с квотой, установленной Регламентом Первенства ФНЛ не могут выступать в Чемпионате.

При этом понятие «легионер» определено следующим правилом:
Футболист (игрок), не имеющий права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами FIFA. К легионерам не относятся иностранные граждане, являющиеся гражданами Союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь и государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия) при условии, что такие граждане имеют право выступать за спортивные сборные команды по футболу своих стран.

Турнирная таблица 

 Распределение мест в Лиге Европы и Лиге конференций
Если Кубок России 2020/21 выиграет команда, занявшая 3-е или 4-е место, то она попадает в групповой этап Лиги Европы 2021/22, а место во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций 2021/22 передаётся команде, занявшей 5-е место в чемпионате.

В случае победы в Кубке России 2020/21 команды, занявшей в чемпионате 1—2-е место, либо если обладатель кубка не допускается до европейских соревнований — место в Лиге Европы «от кубка» передаётся команде, занявшей 3-е место в чемпионате, в этом случае место в 3-ем квалификационном раунде Лиги конференций предоставляется команде, занявшей 4-е место в чемпионате, а команда, занявшая 5-е место, начинает со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Результаты матчей

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Статистика игроков

Бомбардиры

Ассистенты

Гол+пас

Хет-трики

Вратари 
Общая статистика, сортировка по алфавиту

Рекорды и знаковые действия игроков 
 Первый гол в сезоне: Константин Кучаев (ЦСКА) в ворота «Химок» (8 августа 2020 года)
 Первый гол с пенальти: Дмитрий Полоз («Сочи») в ворота «Спартака» (9 августа 2020 года)
 Самый быстрый гол: Александр Соболев («Спартак») в матче с «Краснодаром», 21-й тур, 62-я секунда (7 марта 2021 года)
 Первый автогол: Александр Пуцко («Ахмат») в матче с «Химками», 4-й тур, 22 августа 2020 года
 Первое удаление: Сильвие Бегич («Рубин») в матче с «Локомотивом» (11 августа 2020 года)

Статистика и рекорды чемпионата 
 Средний возраст игроков сезона — 26,27 года
 Самая крупная победа хозяев (+6): «Зенит» — «Уфа» — 6:0 (9-й тур, 26 сентября 2020 года), «Зенит» — «Ротор» — 6:0 (27-й тур, 24 апреля 2021 года)
 Самая крупная победа гостей (+5): «Краснодар» — «Ахмат» — 0:5 (24-й тур, 3 апреля 2021 года)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (9): «Краснодар» — «Химки» — 7:2 (8-й тур, 18 сентября 2020 года)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (7): «Краснодар» — «Химки» — 7:2 (8-й тур, 18 сентября 2020 года)
 Наибольшее количество победных матчей подряд (8): Локомотив (20—27 туры)
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (10): «Химки» (14—23 туры)
 Наибольшее количество матчей без побед подряд (19): «Тамбов» (12—30 туры)
 Наибольшее количество матчей подряд без пропущенных мячей (5): «Сочи»

Посещаемость

Награды игроков и тренеров

Ежемесячные награды

Награды по итогам сезона

Техническое оснащение

Молодёжное первенство 
Помимо команд клубов премьер-лиги участвовали ещё 4 команды — участники ЮФЛ сезона 2019/20: команды академий имени Коноплёва, «Строгино», «Чертаново» и УОР № 5.

Турнир проходил в два этапа. На первом этапе команды были разбиты на две группы и играли двухкруговой турнир. Пять лучших команд каждой группы на втором этапе разыгрывали места с 1-го по 10-е, остальные — с 11-го по 20-е. На втором этапе в два круга игрались матчи с командами, которые на первом этапе были в другой группе, все показатели первого этапа сохранялись.

Представители клубов премьер-лиги на чемпионате Европы 2020

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РФПЛ — premierliga.ru
 www.sport-express.ru // В российском футболе новые правила. Что теперь считается игрой рукой?

2020
Чемпионат России по футболу 2020/2021
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2020/2021
Футбол в России в 2021 году